Placotrochus är ett släkte av koralldjur. Placotrochus ingår i familjen Flabellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Placotrochus